Mynors ist der Familienname folgender Personen:

 Roger A. B. Mynors (1903–1989), britischer Klassischer Philologe
 William Mynors, englischer Seefahrer